Caldiserica é um filo de bactérias proposto em 2009.

Bactérias